Mit Teilordnung bezeichnet man einen:

 Begriff aus der Mathematik, siehe Ordnungsrelation
 Rangstufe in der Biologie, siehe Ordnung (Biologie)